De zusjes Boleyn, boek met oorspronkelijke titel The Other Boleyn Girl
The Other Boleyn Girl (2003), een Amerikaanse film uit 2003
The Other Boleyn Girl (2008), een Amerikaanse film uit 2008